Santostefanesi – abitanti di Porto Santo Stefano
Santostefanesi – abitanti di Santo Stefano (Campobasso)
Santostefanesi – abitanti di Santo Stefano (Sante Marie)
Santostefanesi – abitanti di Santo Stefano Belbo
Santostefanesi – abitanti di Santo Stefano al Mare
Santostefanesi – abitanti di Santo Stefano d'Aveto
Santostefanesi – abitanti di Santo Stefano del Sole
Santostefanesi – abitanti di Santo Stefano di Magra
Santostefanesi – abitanti di Santo Stefano di Rogliano
Santostefanesi – abitanti di Villa Santo Stefano